Hello Goodbye steht für:

Filme:
 Hello – Goodbye, britischer Spielfilm von 1970, Regie: Jean Negulesco
 Hello Goodbye, niederländische Realityserie von 2005
 Hello Goodbye (2007), Schweizer Spielfilm von 2007, Regie: Stefan Jäger
 Hello & Goodbye, deutsche Doku-Fernsehserie von 2008, Moderation: Dirk Steffens
 Hello Goodbye – Entscheidung aus Liebe, Spielfilm von 2008, Regie: Graham Guit
 Hello Goodbye (2012), indonesischer Spielfilm, Regie: Titien Wattimena
 Hello Goodbye (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie von 2016

Musik:
 Hello, Goodbye, Lied der Beatles aus dem Jahr 1967
 Hellogoodbye, kalifornische Power-Pop-/Synthie-Pop-Band